

Sigle 
 Mezzo di Soccorso di Base – ambulanza senza medico o infermiere
 Most Significant Bit o Most Significant Byte – bit (o byte) con peso maggiore, nell'ordine dei bit
 Music Soundtrack Book – Si tratta di un libro (in qualsiasi formato: cartaceo, ebook, iBook) che contenga la colonna sonora originale, più o meno integrata nelle pagine, a seconda del formato (ad esempio il formato iBook permette di inserire un file musicale su ogni pagina)
 Mauritius Standards Bureau

Codici 
 MSB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marigot (Saint Barthelemy)
 msb – codice ISO 639-3 della lingua masbatenyo